1954 Голяма награда на Великобритания е 5-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 17 юли 1954 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания